Iturbe ist der Name von:

 Iturbe (Argentinien), Ort in Argentinien
 Iturbe (Distrikt in Paraguay), Distrikt in Paraguay

Iturbe ist der Familienname folgender Personen:

 Gonzalo Iturbe (1921–1959), spanischer Fußballspieler
 Iker Iturbe (* 1976), spanischer Basketballspieler
 Juan Iturbe (* 1993), argentinischer Fußballspieler
 Lola Iturbe (1902–1990), spanische Schneiderin, Journalistin, Feministin, Anarchistin und Syndikalistin